

События 
 34 — Консулы: Марк Антоний и Луций Скрибоний (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Семпроний Атратин Бестия (плебей), Павел Эмилий (патриций), Гай Меммий и Марк Геренний (оба — плебеи); проконсул: Гней Азиний (в Азии); пропретор: Луций Кальпурний Бибул (в Сирии); эдилы: Марк Метилий и Луций Анней; квесторы: Марк Юний Силан, Гай Сульпиций и Гай Сальвий Бубульк; авгур: Марк Юний Силан.
 Октавиан Август покоряет Далмацию.
 34 — Триумф Антония в Александрии. Своему сыну от Клеопатры Александру Антоний назначил Армению, Мидию и Парфию, а сыну Птолемею — Финикию, Сирию и Киликию. Цезариона Антоний провозгласил наследником Цезаря вместо Октавиана.

Скончались 
 34, 13 мая — Гай Саллюстий Крисп (род. 1 октября 87/86 до н. э.), древнеримский историк, реформатор античной историографии.

Примечания

См. также